Темиргали — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Темиргали — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Темиргали — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.